Пагондас — греческий топоним. Может означать:

 
 Пагондас (Эвбея)

Другое 
 Пагонд — отец Пиндара.
  — беотарх Фив, военачальник в сражении при Делии (424 до н. э.).
  — чемпион 25-й Олимпиады (680 до н. э.) в гонках квадриг.